New Balance Indoor Grand Prix 2015 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 7 lutego 2015 w Bostonie. 

Zawody były trzecią odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
Sport w Bostonie
2015 w Stanach Zjednoczonych